Xilai si (chin. 西来寺) steht für:

 Xilai-Tempel, Tempel in Zhangye in der Provinz Gansu, China
 Xilai-Kloster (Qinghai), Kloster in Ledu in der Provinz Qinghai, China